Příjmení Behr nosí více významných osobností:

 Jason Behr (* 1973) – americký herec
 Matthias Behr (* 1955) – západoněmecký a německý sportovní šermíř
 Max von Behr (1879–1951) – vysoce vyznamenaný veterán první světové války a důstojník Waffen-SS za druhé světové války
 Noam Behr (* 1975) – izraelský profesionální tenista

Externí odkazy